Ел Труено има више значења:

 Ел Труено (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Труено (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику